Allier  o Alier , departament a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps (França)
 Allier  o Alier (Loira) , afluent del Loira, que travessa diversos departaments i regions del centre de França
 Allier (Alts Pirineus), municipi francès, situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània (França)